Двадесет девета сезона Светског купа у алпском скијању је почела 26. новембра 1994. у Парк Ситију у САД а завршена је 19. марта 1995. у Бормију у Италији. Победници у укупном поретку били су Алберто Томба из Италије и Френи Шнајдер из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 32 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 32 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1994.
Алпско скијање у 1995.